Sääksisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sääksisaari (ö i Mellersta Finland, Jämsä, lat 61,79, long 25,25), 
 Sääksisaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Sääksisaari (ö i Birkaland), Övre Birkaland, 
 Sääksisaari (ö i Mellersta Finland, Jämsä, lat 62,14, long 25,20), 
 Sääksisaari (ö i Mellersta Finland, Keuruu), 

Robotskapade Finlandförgreningar